__БЕЗКН__

Epoicotheriidae (Епоикотеридае — „стране звијери”) је изумрла породица плаценталних сисара унутар изумрлог реда Palaeanodonta, која је у периоду од раног еоцена до раног олигоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије. Ову породицу сисара су чинили потпородица Epoicotheriinae и родови Alocodontulum, Auroratherium, Dipassalus, Pentapassalus и Tubulodon. Стручни назив за чланове ове породице сисара је епоикотериди.

Етимологија назива

Опис 
Представници породице Epoicotheriidae су били фосоријални сисари. Ови сисари су били инсектоједи по исхрани (тј. хранили су се ситним бескичмењацима). Ови сисари су посједовали дуге канџе на мишићавим предњим ногама, које су користили при копању земље. Родови који су живјели у периоду од касног еоцена до раног олигоцена (Epoicotherium, Molaetherium и Xenocranium) су били мали фосоријални сисари који су по свом начину живота и својој грађи тијела наликовали на представнике породица Talpidae, Chrysochloridae и Notoryctidae.

Систематика

Класификација 
Класификација породице Epoicotheriidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Epoicotheriidae.

Временска распрострањенст

Унутар реда Palaeanodonta

Унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeanodonta

Референце